SETX () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 677 амінокислот, а молекулярна маса — 302 880.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, біологічні ритми, рекомбінація ДНК, диференціація клітин, нейрогенез, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, клітинних відростках, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки